Salie oder Salié ist der Familienname folgender Personen:

 Faith Salie (* 1971), US-amerikanische Radiomoderatorin und Journalistin
 Hans Salié (1902–1978), deutscher Mathematiker
 Katty Salié (* 1975), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin